Редьковка — название населённых пунктов на Украине:

 Редьковка — село в Репкинском районе Черниговской области.
 Редьковка — село в Черниговском районе Черниговской области.